Cinema e TV
 Fade to Black (2004), documentário do rapper Jay-Z
 Um Nome na Lista (2006), filme com Paz Vega e Christopher Walken (original: Fade to Black)
 Fade to Black (1980), de Vernom Zimmerman

Outros usos
 "Fade to Black" (canção), canção da banda Metallica
 Fade to Black (jogo)